Johannes Eudes, een Frans priester
Odo van Aquitanië, ook wel Eudes